Бердалин — фамилия; имеет женскую форму Бердалина.
 Бердалин, Айтбек Машрапович (1914—1999) — советский партийный деятель Казахской ССР.
 Бердалин, Серик Сарсембаевич (род. 1947) — советский футболист, защитник, нападающий, советский и казахстанский тренер.